Candeal puede designar:

 a Candeal (Bahía), municipio del estado brasileño de Bahía;
 al grupo de folklore castellano Candeal (banda);
 al trigo candeal (Triticum turgidum).